Синай може да се отнася за:
 Синай - полуостров в Египет, единствената сухопътна връзка между континентите Евразия и Африка;
 Синай – планина на полуостров Синай, сред предположенията за библейската планина Синай;
 Синайски манастир „Св. Екатерина“ – манастир на полуостров Синай;
 Манастир на Синая – манастир в Румъния, наречен на Синайския манастир;
 Синая – град край румънския манастир, наречен на него.
 Синай - град и община в Италия, автономен регион и остров Сардиния, провинция Каляри;

Източници